Studebaker ist ein Markenname resp. Bestandteil des Markennamens folgender Unternehmen:

 Studebaker Corporation (Vereinigte Staaten, 1911–1954; 1963–1967); von 1868 bis 1911 Studebaker Brothers Manufacturing Company
 Studebaker-Packard Corporation (Vereinigte Staaten, 1954–1962)
 Studebaker-Worthington (Vereinigte Staaten, 1967–1979), Holding-Gesellschaft  
 Avanti Motor Corporation (Vereinigte Staaten, 2002–2007)
 Studebaker Motor Company, Inc. (Vereinigte Staaten, seit 2007)

Studebaker ist der Familienname folgender Personen:
 Clement Studebaker (1831–1901), US-amerikanischer Unternehmer
 Henry Studebaker (1826–1895), US-amerikanischer Unternehmer, siehe Studebaker Corporation
 Jacob Franklin Studebaker (1844–1887), US-amerikanischer Unternehmer
 John Studebaker (1799–1877), US-amerikanischer Unternehmer 
 John Mohler Studebaker (1833–1917), US-amerikanischer Unternehmer
 Peter Everest Studebaker (1836–1897), US-amerikanischer Unternehmer
 Sara Studebaker-Hall (* 1984), US-amerikanische Biathletin und Skilangläuferin